Australia Women’s Sevens 2017 – pierwsza edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Australia Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 3–4 lutego 2017 roku na Allianz Stadium i Kippax Oval w Sydney będąc drugim turniejem sezonu 2016/2017.

Informacje ogólne 
Rozegrane na dwóch stadionach w Sydney zawody były drugim turniejem sezonu 2016/2017 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Papui-Nowej Gwinei. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w styczniu 2017 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów. Z uwagi na fakt, iż zawody były rozgrywane wraz z turniejem męskim, część spotkań drugiego dnia została rozegrana na Kippax Oval, gdzie wzniesiono tymczasową trybunę.

Część zespołów przybyła osłabiona brakiem zawodniczek uczestniczących w Pucharze Sześciu Narodów Kobiet 2017, toteż w gronie faworytów znajdowały się Nowa Zelandia, Australia i Kanada. Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Australijki, Nowozelandki i Rosjanki, sensacją zaś był pierwszy w historii światowego cyklu brak awansu do ćwierćfinałów drużyny angielskiej. Niespodziewany przebieg miały także półfinały, w których reprezentacje Kanady i USA pokonały wyżej notowane Australię i Nową Zelandię, a w finałowym pojedynku północnoamerykańskich zespołów lepsze okazały się Kanadyjki. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Amerykanka Naya Tapper, która w klasyfikacji przyłożeń zwyciężyła ex aequo ze zdobywczynią największej liczby punktów w zawodach, Joana Lagona.

Wejściówki na piątkowe spotkania były połowę tańsze od sobotnich.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2016/2017)
Australia Women’s Sevens
2017 w Australii
Sport w Sydney